Stalden (VS), een gemeente in het Kanton Wallis, Zwitserland
Stalden im Emmental, een voormalige gemeente en plaats in het Kanton Bern, Zwitserland
Stalden (Sarnen), een gehucht in de gemeente Sarnen in het Kanton Obwalden, Zwitserland